Aubusson kan syfta på:

 Aubusson, Creuse, fransk kommun i departementet Creuse
 Aubusson, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Aubusson-d'Auvergne, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme